Павлос Ламброс ( Калларитес Янина (ном), Османская империя 1820 — Афины, Греческое королевство 11 октября 1887) — греческий историк и нумизмат XIX века.

Биография 
Павлос Ламброс родился в селе Калларитес, Янина (ном), османского тогда Эпира 29 июня 1820 года, за 9 месяцев до начала Освободительной войны.
Его отец, Иоаннис Ламброс (Ιωάννης Λάμπρος), многие годы жил в итальянском Неаполе, где основал торговый дом.
На момент начала Освободительной войны в марте 1820 года, отец оказался в городе Янина и был повешен турками, вместе с городской знатью.
Вместе с отцом маленький Павел потерял своё состояние и родину, после последовавшего разрушения села Калариттес турками.

Мать переправила его на, находившийся под британским контролем, остров Керкира, где ему было предоставлено убежище.
Здесь он получил навыки ювелирного ремесла и увлёкся нумизматикой.
Он стал торговцем монет на Керкире и в Афинах.

Одновременно, начиная с Керкиры в 1855 году и на протяжении последующих 30 лет, он публиковал свои исследования.

Будучи историком и нумизматом самоучкой, получил международное признание благодаря своим опубликованным исследованиям.

Он образовал коллекции древних монет Ионических островов, а его средневековые коллекции эпохи крестоносцев были одними из самых богатых в Европе.

Его коллекция стала важной составляющей первоначального ядра Нумизматического музея Афин.

Павлос Ламброс умер в Афинах 11 октября 1887 года.
Его, сын Спиридон Ламброс, стал историком и впоследствии премьер-министром Греции.

Работы 
Темами работы Павлоса Ламброса были в основном греческие монеты и история Греции в Средние века. Некоторые из его работ:
 О ювелирах Каларритес и их искусстве (Περί των εκ Καλαρρυτών Χρυσοχόων και της τέχνης αυτών)
 О золотых монетах Филиппа (Περί έξ χρυσών νομισμάτων του Φιλίππου, εν Κερκύρα 1855, που μεταφράστηκε στα Γαλλικά από τον Μαρίνο Π. Βρετό).
 Неопубликованные монеты Великих магистров ордена Св. Иоанна Иерусалима на Родосе (Monete inedite dei gran Maestri dell' ordine di S. Giovanni di Gerusalemme in Rοdi. Venezia 1865).
 Неопубликованные монеты Великих магистров, Первое дополнение (Monete inedite dei gran Maestri, Primo-Supplemento. Venezia 1866)
 Неизданная монета Сарухана, эмира Ионии (Ανέκδοτον νόμισμα Σαρουκχάν, Εμίρου της Ιωνίας, κοπέν εν Εφέσω)
 Монеты острова Аморгос (Νομίσματα της Νήσου Αμοργού)
 Неопубликованные монеты чеканки Перан местной колонии генуэзцев (Νομίσματα ανέκδοτα, κοπέντα εν Πέρα υπό της αυτόθι αποικίας των Γενουηνσίων)
 Неопубликованные монеты и печати Деспотата Эпира. (Unedirte Münzen und Bleibullen der Despoten von Epirus)
 Неопубликованные монеты средневекового царства Кипра (Ανέκδοτα νομίσματα του Μεσαιωνικού Βασιλείου της Κύπρου)
 Неопубликованные монеты чеканки Гларенцы (Ανέκδοτα Νομίσματα κοπέντα εν Γλαρέντσα)
 Неопубликованные монеты Антиохии и Триполи (Monnaies Inedites d' Antioche et de Tripoli).
 Неопубликованные монеты Хиоса (Monnaies Inedites de Chio)
 Неопубликованные монеты Пьера-Раймона Закоста (Monnaies inedites de Piérre — Raymond Zacosta)
 Неопубликованные монеты и печати средневековых правителей Греции (Ανέκδοτα νομίσματα και μολυβόβουλα των κατά τους μέσους αιώνας δυναστών της Ελλάδος)
 Монеты и медали Семиостровной республики и Ионических островов в годы их временной оккупацией англичанами (Νομίσματα και μετάλλια της Επτανήσου Πολιτείας και της προσωρινής των Ιονίων Νήσων παρά των Άγγλων κατοχής)
 Монеты правителей Хиоса братьев Мартина и Бенедикта Второго (Νομίσματα των αδελφών Μαρτίνου και Βενεδίκτου Β' Ζαχαριών δυναστών της Χίου).
 Средневековые монеты правителей Хиоса (Μεσαιωνικά νομίσματα των δυναστών της Χίου, 1886)

Литература 
 Παύλος Λάμπρος — Βιογραφικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

Примечания 

Историки Греции
Нумизматы Греции